Bloodline est un terme anglais qui désigne l'ascendance, l'hérédité (littéralement : « ligne de sang »).
Il apparaît dans plusieurs titres d’œuvres, dont un bon nombre traitant de vampires :

Littérature 

 Bloodline, série de bandes dessinées illustrée par Alberto Varanda
 Bloodlines, titre original de Descendances, un roman de l'univers « Légendes » de Star Wars, publié en 2006.
 Bloodline, un roman de l'univers « Canon » de Star Wars, publié en 2016.
 Bloodlines, série de romans dérivée de la série Vampire Academy, de Richelle Mead.

Cinéma 

 Bloodline, titre original de Liés par le sang, film germano-américain de Terence Young sorti en 1979 ;
 Hellraiser: Bloodline, film américain sorti en 1996.
 Bloodline, film américain sorti en 2018.
 Bloodline,  thriller américain de Vaughn Stein, sorti en 2020.

Télévision 

 Bloodline, série américaine diffusée par Netflix en 2015.

Musique 

 Bloodline Records, label de rap américain.

Jeu vidéo 

 Vampire: The Masquerade - Bloodlines sorti en 2004 sur ordinateur ;
 Assassin's Creed: Bloodlines sorti en 2009 sur PlayStation Portable ;
 Castlevania: Bloodlines, titre nord-américain de Castlevania: The New Generation, sorti en 1994 sur Mega Drive.